Levignac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lévignac, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Lévignac-de-Guyenne, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,